Turkmenen steht für:

 Turkmenen, zentralasiatisches Turkvolk
 Turkmenen (Irak), turksprachige Ethnie im Staatsgebiet des heutigen Irak
 Turkmenen (Syrien), turksprachige Ethnie in Syrien
 Turkmenen (Vorderasien), turksprachige Ethnie in Vorderasien